Il singolare  del Città di Como Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Robin Haase era il detentore del titolo 2010, tuttavia ha deciso di non partecipare al torneo. La finale è stata vinta dallo spagnolo Pablo Carreño-Busta che ha superato il tedesco Andreas Beck per 6-4, 7-64.

Teste di serie

 Stéphane Robert (quarti di finale)
 Benoît Paire (semifinali)
 Florent Serra (primo turno)
 Andreas Beck (finale)

  Paolo Lorenzi (semifinali)
  Simon Greul (quarti di finale)
  Denis Gremelmayr (primo turno)
  Pablo Carreño-Busta (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note
 
 

Città di Como Challenger 2011